Parafie pod wezwaniem św. Bonifacego

 Parafia św. Bonifacego w Rybnie
 Parafia św. Bonifacego w Warszawie
 Parafia św. Bonifacego w Zgorzelcu

Bonifacy, św.